Dalum Sognekommune var en sognekommune, der blev oprettet ved en deling af Sanderum-Dalum Sognekommune i 1909. Ved kommunalreformen i 1970 blev kommunen lagt sammen med en række andre sognekommuner og Odense Købstad til den nye Odense Kommune. 

Kommunen bestod af Dalum Sogn med Dalum Kirke.

Valgresultater efter år 

Kommuner ophørt i 1970
Kommuner i Odense Amt